tank (voertuig), een militair voertuig
tank (reservoir), een reservoir voor vloeistoffen
Tank (band), een Britse band
Tank (film)
Tank (zanger), een Amerikaans zanger